Citroën C6 kan henvise til flere forskellige bilmodeller fra Citroën:
 Citroën C6 − en øvre mellemklassebil bygget mellem 2005 og 2012
 Citroën C6 (1928) − en øvre mellemklassebil bygget mellem 1928 og 1932
 Citroën C6 (Kina) − en øvre mellemklassebil bygget siden 2016